Георгий Фёдорович Кипсар (1908—1994) — советский инженер-нефтяник.

Биография 
Окончил МНИ имени И. М. Губкина (1931). 

Работа:
 1931—1942 инженер, главный инженер Апшеронского промысла треста «Майнефть»;
 1942—1945 старший инженер, начальник сектора Наркомнефти;
 1945—1954 начальник отдела, главный инженер — зам. начальника Главвостокнефтедобычи Миннефтепрома;
 1954—1966 генеральный директор АО «Совпромпетроль», экономический советник ГУЭС, СЭВ, ГКЭС;
 1966—1974 зам. начальника (1966—1970), старший инженер Управления внешних сношений Миннефтепрома СССР;
 1974—1977 старший инженер, старший научный сотрудник ВНИИнефть.

С 1977 года на пенсии.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за разработку и освоение законтурного заводнения Туймазинского нефтяного месторождения, значительно повысившего его нефтеотдачу 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Почётный нефтяник СССР.

Источники 
 http://online.fliphtml5.com/vodf/kopv/#p=1
 Сборник «Профессионалы нефтегазовой отрасли. Книга 1» М.: ОАО Типография «Нефтяник», 1996.
 http://www.gubkin.ru/gallery/portrait/detail.php?ID=1018
 https://sites.google.com/site/oilindustry95/k/kipsar-georgij-fedorovic-1908-1994-gg
Почётные нефтяники СССР